Биргиц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  7 03 06.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Луйс Оберданнер.

Примечания 

Общины Тироля